Gaspard Dénarié (1829-1888), docteur en médecine et journaliste savoyard ;
 Emmanuel Denarié (1857-1926), avocat et poète français, fils du précédent ;
 Jean Denarié (1940-),  biologiste français ;
 Paul Denarié (1859-1942), peintre français.